

Sigle 
 RSP – Riedel Software Productions, ex azienda sviluppatrice di videogiochi statunitense, attuale Running with Scissors

Codici 
 RSP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Raspberry Strait (Stati Uniti)